Becerro s'emploie dans :

 Becerro : en tauromachie, veau depuis sa naissance jusqu'au moment où il devient novillo, à l'âge de trois ans.
 Cuevas del Becerro : commune d’Espagne, dans la province de Málaga, communauté autonome d’Andalousie
 Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902) : scientifique espagnol